Панков, Василий:
 Панков, Василий Игнатьевич (1925—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Панков, Василий Николаевич (род. 1968) — белорусский хоккеист-нападающий.